Чемпионат России по боксу 2006 года проходил в Ханты-Мансийске с 26 февраля по 5 марта.

Медалисты

Ссылки 
 

Чемпионаты России по боксу
Февраль 2006 года
Чемпионаты России в 2006 году
Март 2006 года
Спортивные соревнования в Ханты-Мансийске
2006 год в боксе
2000-е годы в Ханты-Мансийском автономном округе